

Geografia
 Amadeo – municipalità delle Filippine nella Provincia di Cavite

Onomastica
 Amadeo – variante del nome proprio di persona Amedeo

Persone
 Aldo Amadeo – politico italiano
 Amedeo Amadeo – politico e medico italiano
 Benjamín Amadeo – attore e cantante argentino
 Ezio Amadeo – politico italiano
 Giancarlo Amadeo – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Giovanni Antonio Amadeo – scultore, ingegnere e architetto italiano
 Mario Amadeo – scrittore e diplomatico argentino
 Signorino de Amadeo – giurista italiano

Musica
 Amadeo - Etichetta discografica austriaca del gruppo Universal Music

Pagine correlate
 Amadei
 Amadio
 Amodio